Anatomia: Orella mitjana
 Astronomia: Òrbita terrestre mitjana
 Empresa:
 Línies de Mitjana Distància a Catalunya
 Mitjana Industrial Dow Jones
 Mitjana Distància Renfe.
 Geografia:
 Parc de la Mitjana, zona verda de la ciutat de Lleida on es concentren petits llacs i boscs.
 Rioja Mitjana, regió central de la comunitat autònoma de La Rioja (Espanya).
 Serra Mitjana, diversos topònims.
 Muntanya mitjana, territori muntanyenc dels Països Catalans.
 Terra Mitjana, part d'Arda (el món) creat per Ilúvatar, en la mitologia de J. R. R. Tolkien. 
 Història:
 edat mitjana
 Baixa edat mitjana
 Plena edat mitjana
 Alta edat mitjana
 Matemàtiques: 
 Mitjana, diversos significats relacionats.
 Mitjana aritmètica, suma d'un conjunt de nombres dividit entre el nombre de sumands.
 Mitjana geomètrica, arrel n-èsima del producte de n nombres.
 Mitjana aritmètico-geomètrica
 Mitjana harmònica, l'invers de la mitjana aritmètica dels inversos.
 Mitjana quadràtica, arrel quadrada de la mitjana dels quadrats dels valors d'una variable.
 Mitjana ponderada.
 Mitjana (geometria), línia que uneix qualsevol vèrtex amb el punt mitjà del costat oposat al vèrtex d'un triangle.
 Mesures:
 Anomalia mitjana
 Vida mitjana
 Temperatura mitjana, en climatologia mitjana aritmètica de la temperatura en un període.
 Nàutica: Mitjana o Arbre de mitjana, pal en una embarcació de vela.
 Sociologia: Classe mitjana